Hans Kapfer – politico e giudice austriaco
 Nadine Kapfer – sciatrice alpina tedesca
 Xavier Kapfer – pallavolista francese, schiacciatore
 Ulrike Kapfer – attrice tedesca